Il Pro12 2016-17 fu la 7ª edizione della competizione transnazionale di rugby a 15 per club delle federazioni gallese, irlandese, italiana e scozzese, la 6ª con tale nome nonché la 16ª assoluta includendo le edizioni senza i club della federazione italiana.

 che si incontrarono nella stagione regolare con la formula a girone unico per selezionare le quattro che affrontarono i play-off.

Il torneo fu noto con il nome commerciale di Guinness Pro12 per via della sponsorizzazione garantita da Diageo, la multinazionale britannica proprietaria del marchio di birra Guinness, a seguito di un accordo stipulato nel 2014.

A succedere alla campione uscente  che, dopo la vittoriosa stagione precedente, si classificò al nono posto assoluto, ultimo tra le irlandesi, fu la gallese , aggiudicatasi il proprio secondo titolo a 13 anni di distanza dal primo del 2003-04.

Fu, anche, l'ultima edizione di torneo a chiamarsi Pro12: dalla stagione successiva, con l'entrata di due franchise sudafricane tagliate dal Super Rugby e l'estensione del torneo a 14 squadre, esso assunse il nuovo nome di Pro14.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Verdetti 
  : Campione del Pro12.
  , , , , , , : qualificate alla Champions Cup 2017-18.
  , , , , : qualificate alla Challenge Cup 2017-18.

Note

Altri progetti